Ewe steht für:
 Ewe (Ethnie), westafrikanisches Volk
 Ewe (Sprache), Sprache des Volkes Ewe

Ewe ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Ewe (1921–2006), deutscher Historiker
 Paul Ewe (1933–2021), deutscher Fußballspieler

ewe steht für:
 Ewe (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache des Volkes Ewe

EWE steht für:
 EWE (Versorgungsunternehmen), Versorgungsunternehmen im Bereich Energie und Telekommunikation
 EWE Arena, Sport- und Mehrzweckarena in Oldenburg (Oldenburg)
 EWE Baskets Oldenburg, Basketballabteilung des Oldenburger Turnerbunds
 Kfz-Kennzeichen des Kreises Powiat in der polnischen Woiwodschaft Łódź, siehe Powiat Wieruszowski
 Einwilligungserklärung
 Erich-Weinert-Ensemble, ehemaliges Künstlerensemble der NVA der DDR
 Erwägen Wissen Ethik, interdisziplinäre Diskussionszeitschrift
 Europäische Währungseinheit, Vorläufer des Euros von 1979 bis 1998
 Eurowings Europe (Österreich) (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft

Siehe auch:

EWE